Солунската епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Солун (Тесалоники). Титлата на предстоятеля е митрополит солунски, ипертим и екзарх на цяла Тесалия.

Митрополити

Храмове и манастири 
 Енорийски храмове

 Поклоннически храмове

 Параклиси на енорийските храмове

 Гробищни храмове

 Параклиси в институции

 Манастири

Бележки